Alta Faixa Dinâmica Método utilizado em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral.
Reparo dirigido por homologia Mecanismo nas células para reparar lesões de ADN de fita dupla.

Desambiguação